La pandemia di COVID-19 in Belgio è iniziata il 4 febbraio 2020. Il primo caso è stato confermato a Bruxelles, un maschio asintomatico di 54 anni, era uno dei nove cittadini belgi rimpatriati dalla Cina.

La trasmissione all'interno del Belgio è stata confermata all'inizio di marzo; le autorità hanno collegato questo fatto ai vacanzieri che tornavano dal Nord Italia alla fine delle vacanze di metà semestre. La pandemia è cresciuta rapidamente tra marzo e aprile 2020. Entro la fine di marzo tutte le 10 province del Paese avevano registrato casi.

Al 1° gennaio 2023, le autorità belghe avevano segnalato 4 668 248 casi confermati, di cui 33 228 decessi e 4 606 183 guariti. Il numero effettivo di infezioni, tuttavia, è probabilmente molto più alto del numero di casi diagnosticati, poiché i test sono limitati a persone di categorie specifiche e/o persone con sintomi gravi e molte persone con sintomi lievi o assenti non si rivolgono a un medico, anche se è probabile che trasmettano il virus.

Il Belgio è tra i Paesi con il maggior numero di morti con COVID-19 pro capite al mondo. Tuttavia, il Belgio potrebbe aver segnalato in eccesso il numero di casi, con funzionari sanitari che hanno riferito che i casi sospetti erano stati segnalati insieme a casi confermati. A differenza di molti altri Paesi, che pubblicano dati basati principalmente sui decessi ospedalieri confermati, i dati sui decessi riportati dalle autorità belghe includono decessi nella comunità, in particolare nelle case di riposo, confermati come causati dal coronavirus, oltre a un numero maggiore di decessi sospettati di essere stati causati dal virus, anche se la persona non ha fatto il test. Tali differenze nei metodi di conteggio complicano qualsiasi tentativo di confrontare i tassi di mortalità nei diversi Paesi.

Andamento dei contagi

Diffusione della pandemia in Belgio

Note

Belgio
Sanità in Belgio